Eль сизая (), также Ель канадская, Ель белая — вечнозелёное древесное растение, вид рода  семейства . Происходит из Северной Америки. Культивируется как декоративное растение.

Ареал 
Ареал и место происхождения вида — Северная Америка от северной Аляски на западе до Ньюфаундленда на востоке. На севере территория распространения ограничена лесотундрой, на юге — штатами севером Монтаны , Мичигана, Мэна, Висконсина также изолированные популяции в Южной Дакоте и Вайоминге. Вид весьма распространён, охранный статус оценивается как с наиболее низкой угрозой.

Описание вида 
Ель сизая представляет собой вечнозелёное хвойное дерево, высотой 15—20 м, редко до 40 метров. Диаметр ствола — до 1 метра.

Кора тонкая, чешуйчатая. Крона узкоконическая у молодых деревьев, у старых деревьев становится цилиндрической. Хвоя длиной 12—20 мм, ромбической формы в сечении. Цвет сине-зелёная сверху и сине-белая снизу.

Шишки слабо цилиндрические, длиной 3—7 см и шириной до 2,5 см. Цвет шишек зелёный или красноватый, зрелая шишка коричневая. Семена чёрные, длиной 2—3 мм с со светло-коричневым крылом длиной 5—8 мм.

В культуре 
Является деревом символом канадской провинции Манитоба, а также североамериканского штата Южная Дакота.

В Ботаническом саду БИН РАН отмечается в каталогах с 1816 года, выращивается и в настоящее время. Имеется также в коллекциях Лесотехнической академии и научно-опытной станции «Отрадное».

В ГБС известна с 1973 года. Высажено 14 образцов (266 экз.), выращены из семян, полученных из Госзеленхоза (Москва), Копенгагена (Дания), Липецкой ЛСОС, Киева, Казани, Онтарио, Монреаля (Канада), Потсдама (Германия), США (из природы). Дерево, в 33 года высота 14,7 м, диаметр ствола 24-33 см. Вегетация с 26 апреля ± 8 дней. Ежегодный прирост 15-28 см. Пылит с 8 лет, ежегодно, обильно, с 14 мая ± 6 дней до 23 мая ± 8 дней. Семена созревают к середине сентября. Зимостойкость высокая. Жизнеспособность семян 71 %. Зимние черенки без обработки не укореняются. В озеленении Москвы встречается редко.

Рекомендуется для одиночных и групповых посадок, карликовые формы перспективны для каменистых горок. Успешно растёт как в морском, так и континентальном климате. Достаточно засухоустойчива. Не требовательна к почвам, мирится с бедными и песчаными почвами. Хорошо противостоит ветрам, разводится как ветрозащитная. К газам и дыму менее чувствительна, чем ель европейская.

Таксономия 
, 1907,  16:93. 

Вид имеет обширную синонимику:

Синонимы 

  nom. illeg.
 
 
 
 
 
 
 
  nom. inval.
 
 
  nom. inval.
 
  nom. illeg.
  nom. inval.
 
 
 
  nom. inval.

Сорта 

 'Alberta Globe'. Обнаружена до 1967 года у К. Штренга младшего в Боскопе. Мутация сорта 'Conica'. Карлик с кроной шаровидной формы. Побеги тонкие, короткие, коричневые, блестящие, без опушения. Почки мелкие, коричневые, яйцевидные, несмолистые. Хвоя зелёная, 6—9 мм длиной. Рекомендуется для альпинариев. В возрасте 10 лет диаметр около 30 см. Высота взрослых растений около 90 см, ширина около 120 см. Зоны морозостойкости: 3a—7b. Почвы от кислых (pH=5,1) до нейтральных (pH=7,5). Этот сорт в 1968 году получил в Голландии золотую медаль.
 var. albertiana. Выше чем видовые растения. Крона тонкая, молодые ветви слегка опушённые. Почки слегка смолистые. Иголки острые, длиной 12—24 мм. Шишки относительно мелкие с чешуи тупые с зубчатой бахромой.
 'Blue Wonder' Гюнтер Кордес, 1984. Патент PP10933, выдан 1 июня 1999 года. Естественная мутация 'Conica'. В возрасте 3—5 лет ежегодный прирост от 6 до 8 см в год, у растений старше 5 лет, прирост от 8 до 20 см в год. Растения в возрасте 18 лет могут достичь высоты около 2 метров с основным диаметром около 75 см. Хвоя сине-зелёная. Фенотип может несколько меняться с изменением среды, таких как температура, освещенность, кислотность почвы и т. п. По сравнению с растениями сорта 'Conica', растения сорта 'Blue Wonder' более компактны, имеют голубоватые иглы и растут медленнее.
 'Coerulea'. Редкая форма. Крона приземистая, кеглевидная. Иголки короткие и плотные, от голубовато-зелёных, до серебристо-серых.
 'Conica' (syn.: Picea canadensis cv. conica, Picea glauca f. albertiana cv. conica). Самая старая из форм ели сизой в Европе. Найдена в 1904 году Редером и Джеком на озере Лигган в Канаде. Рост очень медленный. Крона плотная, узкая, равномерно-кеглевидная, коническая или яйцевидно-коническая. Ветви нежные, загнутые. Молодые побеги жёлто-серые, со слабым блеском, в бороздках слегка опушённые. Почки мелкие, коричневые, яйцевидные, несмолистые. Молодая хвоя зелёная, позже тёмно-зелёная, около 10—15 мм длиной. В возрасте 10 лет высота около 1 м, по некоторым данным может достигать высоты 1.8—2.4 м. Зоны морозостойкости от 3a до 7b. Почвы от кислых (pH=6.1) до нейтральных (pH=7,5).В ГБС с 1947 года. В 50 лет высота 180 см, диаметр кроны 140 см. Ежегодный прирост 1,5 см. Не пылит. Зимостойкость высокая. Укореняется 75 % летних черенков без обработки.
 'Daisy’s White' L. Jeurisen-Wijnen, 1979 (syn. 'JW Daisy White', 'Conica Sulphurea'). Полное название: Picea glauca var. albertiana 'Daisy’s White'. Мутация Picea glauca 'Conica', найдена в Бельгии. Расшифровка названия: JW = Jeurisen-Wijnen, Daisy = имя внучки оригинатора, White = цвет молодых побегов. Крона пирамидальная. В возрасте 10 лет высота около 80 см. Цвет молодых приростов меняется от жёлто-масляного к белому, затем к зелёному. Красивый цвет сохраняется до 6 недель. Достаточно засухоустойчива, не требовательна к почвам, мирится с бедными и песчаными почвами. Хорошо противостоит ветрам. Зоны морозостойкости: 3a—7b. Почвы от кислых (pH=5,1) до нейтральных (pH=7,5).
 'Echiniformis'. Карликовая форма. Крона плоская, кустистая. Ветви короткие. Иголки радиальные, жёсткие, интенсивно голубовато-зелёные, длиной 16—22 мм. Рекомендуется для использования на альпийских горках.
 'Gnom'. Мутация сорта 'Conica' с отчётливо серо-зелёной хвоей. Годовой прирост 3—5 см.
 'Laurin'. Мутация сорта 'Conica'. Обнаружена в 1950 году у Арнольда (Гольштейн). Карликовая медленно растущая, широко распространённая форма. Расположение ветвей плотное. Годовой прирост 1,5—2,5 см. Иголки расположены радиально, 5—10 мм длиной, тёмно-зелёные.
 'Lilliput' (Syn.: Picea alba 'Lilliput', Picea canadensis 'Lilliput', Picea glauca albertiana 'Lilliput'). Крона округлая или слегка коническая. Хвоя светло-зелёная, молодая ярко-зелёная. 
 'Nana'. Карликовая, часто встречающаяся форма, высотой до 1 м. Крона закруглённая, широкая. Ветви многочисленные, расположены плотно. Иголки расположены радиально, 7—8 мм длиной, тонкие, жёсткие, серо-голубые.
 'Sanders Blue'. Карликовая форма с узко-конической кроной. Высота 10-летних растений около 120 см, ширина 60 см. В более старшем возрасте может достичь высоты 6 метров при ширине 3 метра. Молодые побеги коричневые, со слабым блеском, без опушения, с средней длины полосками либо выраженными листовыми подушечками. Почки крупные либо среднего размера, округлые, несмолистые, расположены на верхушке, в середине и у основания побега. Не цветёт. Старая хвоя тёмно-зелёная, молодая голубовато-зелёная. Устьичные полоски с четырёх сторон по 1—3 ряда. Зоны морозостойкости: 3—6.

Примечания

Литература

Ссылки 
 ЭДСР: Ель канадская 

Ель
Флора Северной Америки